Double Jeopardy (Beverly Hills, 90210), een aflevering van het vijfde seizoen van het tienerdrama Beverly Hills, 90210
Double Jeopardy (Stargate SG-1), een aflevering van het vierde seizoen van de sciencefictionserie Stargate SG-1
Double Jeopardy (1955), een Amerikaanse film uit 1955 met Rod Cameron
Double Jeopardy (1970), een Amerikaanse televisiefilm uit 1970 met Burt Reynolds
Double Jeopardy (1992), een Amerikaanse televisiefilm uit 1992 met Rachel Ward
Double Jeopardy (1996), een Amerikaanse televisiefilm uit 1996 met Brittany Murphy
Double Jeopardy (1999), een Amerikaanse film uit 1999 met Tommy Lee Jones en Ashley Judd